Au paradis est le second single extrait de l'album Un homme sans racines de Gérald de Palmas, sorti le . La chanson est écrite et composée par De Palmas et son clip est en images de synthèse.

Chanson de 2005
Single musical sorti en 2005
Chanson interprétée par Gérald de Palmas